Fontellas puede referirse a:

 Fontellas, municipio y localidad de Navarra situada junto a Tudela.
 Fontellas, localidad de la comarca Hoya de Huesca que pertenece al municipio de Ayerbe, en la Provincia de Huesca.